Szalai András (Budapest, 1998. február 3. –) magyar labdarúgó.

Források 

1998-ban született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Paksi FC labdarúgói
A Dorogi FC labdarúgói
Budapesten született személyek